Bucciano ima više značenja:
 Bucciano, Benevento
 Bucciano, Pisa
 Bucciano, Siena